Revaleiland 500 te Amsterdam is een gebouw op het Revaleiland in de wijk Houthavens, Amsterdam-West.

Van 2017 tot 2019 werd er op deze plek gebouwd aan een hotel met 84 bedden van de firma Boat & Co, een vernoeming naar Boot & Co een houthandel die hier gevestigd was in de tijd dat de buurt daadwerkelijk nog een houthaven was. Het ontwerp was van Hans Kollhoff (Kollhoff & Pols architecten). Hij kwam met een gebouw in de stijl van de Amsterdamse School, die veelvuldig ingezet hier werd in de herontwikkeling van de haven tot woonwijk. Het hotel werd neergezet op een bijna vierkante plattegrond, waarvan een deel onbebouwd bleef. Kollhoff ontwierp een symmetrisch gebouw, grotendeels opgetrokken uit baksteen (geveldelen),  Belgisch hardsteen (plint). Het middenstuk (atrium) kent een grote glaswand als gevel. De vier bouwlagen met pilasters tot aan de daklijst zijn bekoord met mansardedaken, weliswaar in de genoemde bouwstijl, maar moet herinneren aan de Amsterdamse pakhuizen en/of industrie.

Niet iedereen kon het gebouw (en de bebouwing van de wijk) waarderen. Jaap Huisman omschreef het in Het Parool als een fort en/of bastion, dat zich afkeert van de woonwijk. De voorkant van het gebouw met twee vleugels ligt volgens hem aan het water. De site “Gebouwd in Amsterdam” had het over feestelijk silhouet, expressieve erkers en verticale ritmiek.

Bouwwerk in Amsterdam-West
Bouwwerk van Hans Kollhoff